Юный Пахарь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юный Пахарь — село в Чериковском районе Могилевской области.

Россия 
 Юный Пахарь — село в Дербентском районе Дагестана.
 Юный Пахарь — прежнее название деревни Крупское Черлакского района Омской области.